Oomph!:

 Oomph! — немецкая рок-группа, исполняющая музыку в стиле Neue Deutsche Härte.
 Oomph! — дебютный студийный альбом немецкой группы Oomph!